Косукэ Хирата (; 1 мая 1992, Япония) — японский кёрлингист.

В составе мужской сборной Японии участник , а также зимних Универсиад 2015 и 2017.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (2018, 2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2018 (веб-архив)
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2015
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года